Okraj Vraca () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 186.848 prebivalcev na 3.620 km² površine. Glavno mesto okraja je Vraca.

Upravna delitev 
Okraj Vraca je razdeljen na 10 občin.

Mesta 
Bjala Slatina, Vraca, Kozloduj, Krivodol, Mezdra, Mizija, Orjahovo, Roman

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Spletni portal 

Upravna delitev Bolgarije